Ballerini ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Ballerini (* 1973), italienischer Motorradrennfahrer
 Davide Ballerini (* 1994), italienischer Radrennfahrer
 Edoardo Ballerini (* 1970), italienisch-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Franco Ballerini (1964–2010), italienischer Radrennfahrer
 Pietro und Girolamo Ballerini, zwei Historiker, Theologen und Kanonisten des 18. Jahrhunderts
 Kelsea Ballerini (* 1993), US-amerikanische Countrypopsängerin
 Luigi Ballerini (* 1940), italienischer Dichter
 Paolo Angelo Ballerini (1814–1897), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Mailand, Patriarch von Alexandrien
 Piero Ballerini (1901–1955), italienischer Regisseur
 Renato Ballerini (1877–1954), Maler, Bildhauer, Illustrator und Journalist